Waltersdorf (Schönefeld), een wijk in de gemeente Schönefeld in de Duitse deelstaat Brandenburg 
 Waltersdorf (Saale-Holzland), een gemeente in het landkreis Saale-Holzland in de Duitse deelstaat Thüringen
 Waltersdorf (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf), een gemeente in het landkreis Greiz in Thüringen
 Waltersdorf (Zittauer Gebirge), een plaats in de Duitse gemeente Großschönau, deelstaat Saksen